Vollgraff ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Wilhelm Vollgraff (1876–1967), niederländischer Klassischer Philologe und Archäologe
 Johann Christoph Vollgraff (1848–1920), niederländischer Klassischer Philologe
 Karl Friedrich Vollgraff (1794–1863), deutscher Jurist und Soziologe